Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2006/2007 – cykl dwudziestu pięciu zawodów w skokach narciarskich kobiet będący trzecim w historii Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich. Sezon rozpoczął się 21 lipca 2006 roku w amerykańskim Park City, a zakończy 10 marca 2007 roku w japońskim Sapporo.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja Generalna Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 25 / 25 konkursów

Klasyfikacja Drużynowa Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 25 / 25 konkursów

Przypisy

Bibliografia 
 Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2006/2007 
 Wyniki Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2006/2007 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2006 w sportach zimowych
2007 w sportach zimowych

de:Skisprung-Continentalcup 2006/07